Не или НЕ — многозначное слово (многозначный термин):
 Не — отрицательная частица в русском языке.
 не — отрицательный логический вентиль, один из базовых элементов цифровой схемы, инвертор.
 НЕ

Топонимы 
 Не — коммуна в Италии.
 Не — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Не — коммуна во Франции, департамент Манш.
 Восточный Не — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Западный Не — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.

Фамилия 
Французская (). Известные носители:
 Не, Арсен (род. 1981) — ивуарийский футболист, защитник.
 Не, Марко (род. 1983) — ивуарийский футболист, полузащитник сборной Кот-д’Ивуара.
 Не, Фредерик (род. 1975) — французский футболист, нападающий.

Китайская. Известные носители:
 Не Жунчжэнь (, 1899—1992) — китайский военный деятель, маршал НОАК.
 Не Фэнчжи () — генерал-лейтенант НОАК (1955).
 Не Хайшэн (, р. 1964) — китайский космонавт (тайконавт).

Аббревиатура 
 Не. или Не — библейская Книга Неемии. См. также Неемия и сокращения в Библии.
 НЕ — партия Национальное единение (Армения).
 НЕ — непроходная сторона калибра.